A ABEELD, Associação Beneficente de Estudos Espíritas Léon Denis, é uma ONG, entidade não governamental e sem fins lucrativos, localizada em Piracaia, interior de São Paulo.

É uma entidade que procura promover com suas atividades:
 a propagação da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec;
 a vivência da fraternidade entre os homens;
 a prática da caridade e da assistência social.

História 
Um grupo de pessoas que se reunia semanalmente para estudos da Doutrina Espírita na Associação Beneficente de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, na região central de Piracaia, começou a se organizar para a fundação de um novo Centro na zona rural deste município, onde diversas famílias necessitam de apoio social e espiritual.
A associação não teria quaisquer objetivos de lucro e sua finalidade seria a propagação dos princípios cristãos e da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, a vivência da fraternidade entre os homens e a prática da caridade.
Para a construção da sede da Casa Espírita, foi transferida a permissão de uso de um terreno, situado no antigo leito da Estrada de Ferro Bragantina, que estava sob a responsabilidade do Estado de São Paulo e administração da Prefeitura de Piracaia. A permissão de uso do terreno foi regularizada junto à Prefeitura, e seu uso foi cedido por tempo indeterminado.

Com isso, em 15 de abril de 1994, surgia no bairro de Canedos, Piracaia/SP , a Associação Beneficente de Estudos Espíritas Léon Denis (ABEELD).
Léon Denis foi um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec.

O trabalho realizado por esta instituição na área de assistência social é reconhecido nos âmbitos estadual e municipal:
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual n.° 5.480 de 8 de agosto de 2003.
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.° 1.916 de 28 de agosto de 1997.

Atividades 

A instituição recebe doações e oferece todas as suas atividades de forma gratuita. Todos os trabalhadores da ONG são voluntários.
As atividades de assistência social são oferecidas respeitando todas as religiões. Como dependem da possibilidade dos voluntários, algumas podem não estar disponíveis durante todo o ano.

Atividades espirituais
 Exposição do Evangelho à luz da Doutrina Espírita
 Orientação Espiritual (atendimento no DEPOE)
 Reuniões Mediúnicas
 Cursos da Doutrina Espírita para adultos
 Evangelização Infanto-Juvenil 
 Biblioteca com mais de 1.000 livros Espíritas e DVDs
 Disponibilização online de palestras, artigos Espíritas etc.
Atividades de assistência social para crianças e adolescentes
 Aulas de informática, inglês, artesanato, reciclarte, música, teatro, educação física e outras atividades inseridas na Evangelização Infanto-Juvenil e de acordo com a possibilidade dos voluntários.
 Atendimento odontológico
 Biblioteca infanto-juvenil com livros diversos
Atividades de assistência social para adultos ou famílias
 Atendimento psicológico, em parceria com a ABRAPE - Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas 
 Artesanato para adultos
 Bazar da Fraternidade
 Distribuição às famílias cadastradas de: cestas básicas, pão e leite, kits de higiene, enxovais de bebê
 Acompanhamento das famílias assistidas.

Ligações externas 
 Site Oficial

Associações espíritas de pesquisa, estudo e divulgação
Centros espíritas de São Paulo